Géromé est le nom lorrain du Munster.

 Le Géromé est un fromage au lait de vache de la région des Vosges. Connu notamment sous sa variété géromé anisé.

Notes et références